Дени́с Ильи́ч Кля́вер (род. 6 апреля 1975, Ленинград, СССР) — российский певец, музыкант, актёр кино, телевидения и дубляжа, композитор, участник музыкальной группы «Чай вдвоём» (с 1994—2012, с 2023). Лауреат премии «Золотой граммофон».

Сын народного артиста РФ Ильи Олейникова.

Биография 

Родился 6 апреля 1975 года в Ленинграде (Санкт-Петербург) в русско-еврейской семье. Денис начал заниматься музыкой ещё в детстве.
А ещё когда я в первом классе как все ученики записался в библиотеку. Для того, чтобы записаться нужно было заполнить формуляр. В нём, в графе «национальность» я написал «еврей». Придя домой, засунул формуляр в учебник. Папа формуляр нашел, испугался за мою судьбу, и совершил ещё более умный поступок — зачеркнул слово еврей и сверху написал слово русский.
Учился в средней школе № 310 города Санкт-Петербурга.

В 1988—1989 году Денис увлекался группой «Алиса», носил рваные тельняшки, кирзовые сапоги, ватник с надписью «Алиса» на спине и красил волосы, исписал названием группы балкон и подъезд, и даже однажды без разрешения взял машину своей мамы, чтобы попасть на концерт.[значимость факта?]

В 15 лет занялся спортом: занимался дзюдо, самбо, конькобежным спортом, легкой атлетикой, культуризмом, акробатикой, горными лыжами и роликовыми коньками. В 1996 году окончил Санкт-Петербургское музыкальное училище им.М. П. Мусоргского по классу трубы. Во время службы в армии играл в военном оркестре.

С 1994 по 2012 годы — солист музыкальной группы «Чай вдвоём». Именно в 1994 году Денис начал свой творческий путь в группе «Чай вдвоем». Клявер писал музыку для песен группы, а его партнер Стас Костюшкин был автором текстов. Два красивых мужчины с идеальными фигурами привлекали внимание миллионов женщин. Первое выступление группы «Чай вдвоем» состоялось 20 декабря 1994 года. В это же время вышел в свет их первый альбом, который носит название «Я не забуду…». После распада группы занялся сольной карьерой. Играет на гитаре, клавишных и ударной установке.

Занимается культуризмом, акробатикой, катанием на горных лыжах и на роликовых коньках.

Кроме творчества, Денис вместе с супругой занимаются бизнесом. Они открыли салон по выпуску одежды для собак под брендом Desperadoes dogs.

Сольная карьера 
В 2013 году Денис Клявер начал сольную карьеру, и в этом же году выпустил первый альбом — «Не такая, как все».

В 2013 году Денис Клявер получил премию «Золотой граммофон» за песню «Не такая, как все», а также снял клип на эту песню (режиссёр — Александр Игудин).

В 2014 году Денис Клявер стал лауреатом премии «Золотой граммофон» за песню «Странный сон», а также снял клип на эту песню (режиссёр — также Александр Игудин).

В 2015 году вышли два клипа на песни «Королева» (режиссёр — Денис Протасов) и «Яранен» (режиссёр — Александр Игудин).

В 2016 году Денис Клявер выпустил альбом «Любовь живёт три года?..» В этом же году он получил премию «Золотой граммофон» за песню «Начнём сначала», на которую был снят клип (режиссёр — Денис Протасов).

В 2017 году вышел мини-альбом «Любовь — тишина».

В 2021 году вышел третий альбом Дениса «Тебя удача найдёт», среди композиций которого имеется кавер-версия песни Дмитрия Маликова «Брачный кортеж».

Телевидение 
В 2014 году участвовал во 2-м сезоне шоу перевоплощений «Один в один!» на телеканале Россия-1.

29 ноября 2018 года, совместно с Натали Ведой, был ведущим игры «Клевер».

В мае 2021 года стал ведущим популярного музыкально-студийного шоу «Большая рыба» на телеканале «Ля-Минор ТВ».

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Премии и награды

Фильмография

Личная жизнь

Происхождение 

 Отец — Илья Львович Клявер (Олейников) (1947—2012), эстрадный актёр-комик и телеведущий; народный артист РФ (2001).
 Мать — Ирина Викторовна Клявер (дев. Олейникова, род. 17 февраля 1950), окончила Ленинградский химико-технологический институт, работала в НИИ химической промышленности (химик-технолог), в свободное от работы время — пела и писала песни.
 Дед по отцу — Лев Анатольевич (Лейб Нафтулович) Клявер (1908—?), был шорником, воевал, был дважды ранен и дважды возвращался на фронт.
 Бабка по отцу — Хая (Клара) Борисовна Клявер (дев. Пресель, 1910—1988), домохозяйка.
 Тётя по отцу — Евгения Львовна (живёт в Израиле).
 Тётя по материнской линии живёт в Пушкине.
 Дед по матери — Виктор Тимофеевич Олейников, военный, подполковник, воевал на Дальнем Востоке.
 Бабка по матери — несостоявшаяся актриса, поступила на Украине в театральное училище, но выяснилось, что она из семьи врага народа, и её исключили.
 Прадед по линии матери был правой рукой Будённого.

Браки и дети 
 Первая жена (1995—1998) — Елена Клявер (д. Шестакова), танцовщица из балета Михаила Шуфутинского, потом работала директором в группе «Чай вдвоём», официально оформили отношения в 1998, съездили на неделю в Израиль, и Денис ушёл к Юлии (вторая жена), развод оформили официально только в 2001 году.
 Вторая жена — Юлия Клявер (2001—2010), бывшая танцовщица балета Лаймы Вайкуле. Прожили вместе  — (1998—2006), официально развод оформили в 2010 году, бракоразводный процесс длился .
 Сын — Тимофей Денисович Клявер (род. 6 октября 2001).
 Падчерица — Алиса (род. 1992), дочь Юлии от предыдущего брака.
 В 2010 году Денис официально признал факт своего отцовства дочери Евы Польны, бывшей солистки группы «Гости из будущего», Эвелин (род. 6 июня 2005).
 Третья жена (официально с 29 июля 2010 года) — Ирина Клявер (Федотова; ) — юрист, работала в банке, открыла с мужем фирму по пошиву одежды для собак.
 Сын — Даниэль Денисович Клявер (род. 24 сентября 2013).
 Падчерица — Анастасия (род. прибл. 1999), дочь Ирины от предыдущих отношений.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Чай вдвоём
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Лауреаты премии «Золотой граммофон»